PLEKHG3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 14-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 219 амінокислот, а молекулярна маса — 134 412.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як альтернативний сплайсинг, метилювання.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Некатегоризовані білки